Fallhütte ist der Ortsname von

 Fallhütte (Nürnberg), Wüstung der Stadt Nürnberg, Bayern
 Fallhütte (Roth), Ortsteil der Stadt Roth, Landkreis Roth, Bayern

Siehe auch:
 Fallhaus
 Fallmeisterei